Bebryker ist der Name zweier antiker Völker:

 Bebryker (Bithynien), Volk in Bithynien und Mysien
 Bebryker (Iberer), iberisches Volk im Gebiet der Pyrenäen